Fischsee heißen folgende geographische Objekte:

 Fischsee (Wölzer Tauern), in den Wölzer Tauern in Oberwölz, Steiermark
 Popradske pleso, Popradbergsee, größter See der Karpaten, in der Tatra, Slowakei (alt  Fischsee / Rybie pleso, Großes Meerauge)
 Fischsee (Naturschutzgebiet), bei Guntersblum am Rhein, Rheinland-Pfalz